M-Series - музыкальный альбом группы Maurizio 
 M-Series - версия автомобилей BMW повышенной мощности и агрессивности .